USS Fulton je jméno několika amerických válečných lodí pojmenovaných po Robertu Fultonovi.
 USS Fulton (1815) – parní fregata (1816–1829)
 USS Fulton (1837) – kolesový parník (1837–1862)
 USS Fulton (SP-247) – hlídková loď (1917–1919)
 USS Fulton (AS-1) – původně mateřská loď ponorek, později překlasifikována na dělový člun (1914–1934)
 USS Fulton (AS-11) – mateřská loď ponorek (1940–1991)